David John Andreychuk, dit Dave Andreychuk, (né le  à Hamilton dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey. Il a pris sa retraite en 2006.

Carrière 
En 2005-2006, il participa à sa  et dernière saison en carrière dans la LNH. Il a gagné la Coupe Stanley avec l'équipe 2003-2004 du  Lightning de Tampa Bay.
Il a été choisi au premier tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1982 par les Sabres de Buffalo.

Statistiques 

| 1980-1981|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 67|| 22|| 22|| 44|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1981-1982|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 67|| 58|| 43|| 101|| 71|| 3|| 1|| 4|| 5|| 16
|- 
| 1982-1983|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 14|| 8|| 24|| 32|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1982-1983|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 43|| 14|| 23|| 37|| 16|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|- 
| 1983-1984|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 78|| 38|| 42|| 80|| 42|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1984-1985|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 64|| 31|| 30|| 61|| 54|| 5|| 4|| 2|| 6|| 4
|- 
| 1985-1986|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 36|| 51|| 87|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 77|| 25|| 48|| 73|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1987-1988|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 30|| 48|| 78|| 112|| 6|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 1988-1989|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 56|| 28|| 24|| 52|| 40|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|- 
| 1989-1990|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 73|| 40|| 42|| 82|| 42|| 6|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
| 1990-1991|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 36|| 33|| 69|| 32|| 6|| 2|| 2|| 4|| 8
|- 
| 1991-1992|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 80|| 41|| 50|| 91|| 71|| 7|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
|1992-1993|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 52|| 29|| 32|| 61|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1992-1993 || Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 31|| 25|| 13|| 38|| 8|| 21|| 12|| 7|| 19|| 35
|-
| 1993-1994|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 83|| 53|| 46|| 99|| 98|| 18|| 5|| 5|| 10|| 16
|- 
| 1994-1995|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 22|| 16|| 38|| 34|| 7|| 3|| 2|| 5|| 25
|-
| 1995-1996|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 61|| 20|| 24|| 44|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1995-1996 || Devils du New Jersey|| LNH|| 15|| 8|| 5|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 27|| 34|| 61|| 48|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1997-1998|| Devils du New Jersey|| LNH|| 75|| 14|| 34|| 48|| 26|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1998-1999|| Devils du New Jersey|| LNH|| 52|| 15|| 13|| 28|| 20|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|- 
|1999-2000|| Bruins de Boston|| LNH|| 63|| 19|| 14|| 33|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || Avalanche du Colorado|| LNH|| 14|| 1|| 2|| 3|| 2|| 17|| 3|| 2|| 5|| 18
|- 
| 2000-2001|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 74|| 20|| 13|| 33|| 32|| 13|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2001-2002|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 82|| 21|| 17|| 38|| 109|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2002-2003|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 72|| 20|| 14|| 34|| 34|| 11|| 3|| 3|| 6|| 10
|-
| 2003-2004|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 82|| 21|| 18|| 39|| 42|| 23|| 1|| 13|| 14|| 14
|- 
| 2005-2006|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 42|| 6|| 12|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

| || 640|| 698|| || || 162|| 43|| 54|| 97|| 162

Références 

Naissance en septembre 1963
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Bruins de Boston
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey
Capitaine du Lightning de Tampa Bay